Ле-Фауе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Ле-Фауе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан